Эри́к Туссе́н (; род. 1954, Намур, Бельгия) — бельгийский учёный, политический и общественный деятель, одна из ведущих фигур в троцкистском Воссоединённом Четвёртом интернационале и движении за списание нелегитимного государственного долга.

Биография 
Вырос в многонациональном шахтёрском посёлке под Льежем, где его родители работали учителями. В 13-летнем возрасте, уже участвуя в движениях за рабочие права и против войны во Вьетнаме, вступил в профсоюз. В 1968 году участвовал в создании движения школьников, охватившего несколько учебных заведений. В 1970 году вступил в Четвёртый интернационал и участвовал в учреждении его бельгийской секции — Революционной коммунистической лиги, войдя в 16-летнем возрасте в её политбюро наряду с Эрнестом Манделем. Ныне является членом Международного комитета IV Интернационала (с 1980 года) и лидером его бельгийской секции — Революционной коммунистической лиги/Социалистической рабочей партии.

Помимо политической деятельности, активно участвовал в профсоюзной (во Всеобщей федерации труда Бельгии). Участвовал в забастовках и протестах учителей, студентов, металлургов, работников бюджетных сфер, а также в акциях международной солидарности — со странами «третьего мира», Сандинистской революцией в Никарагуа в 1979 году, борьбой польского профсоюза «Солидарность» в 1980-х годах, всеобщей забастовкой британских шахтёров в 1984-1985 годах, движением на площади Тяньаньмэнь, а также против блокады Кубы и оккупации Палестины.

Между 1975 и 1994 годами преподавал историю и другие предметы в общеобразовательных и профессионально-технических учреждениях Льежа. В 1980-1994 годах также вёл курсы экономики в Фонде Андре Рено — профсоюзной школе Всеобщей федерации труда Бельгии. Ныне профессор в Университете Льежа и Университете Париж-8, где получил докторат в 2004 году. 

Активный участник альтерглобалистского движения, входит в состав Научного совета АТТАК—Франция, научной сети АТТАК—Бельгия и Международного совета Всемирного социального форума (был одним из инициаторов созывов социальных форумов с 2001 года). Участвует в работе Международного института исследований и образования.

Автор ряда многочисленных по истории Латинской Америки и мировой политической экономии, содержащих критику мировых финансовых институтов (МВФ и Всемирного банка) и разработку альтернатив неолиберальному капитализму.

Краткое описание деятельности 
Экономист и историк, он имеет докторскую степень в области политических наук, но начинал как спортивный журналист (писал для бельгийской газеты обзоры футбольных матчей, хотя не был поклонником футбола из-за его коммерциализации). 

Туссен является учредителем и председателем Комитета по списанию нелегитимных долгов (CADTM, ранее носил название Комитет по списанию долгов странам «третьего мира») — международной сети организаций (со штаб-квартирой в Бельгии), содействующей общественным движениям и правительствам добиваться пересмотра международных кредитных соглашений в случае нелегитимного, одиозного или непосильного долга. 

Был советником ряда правительств в вопросах внешнего долга. Так, в 2003 году он консультировал правительство ФРЕТИЛИН в получившем независимость Тимор-Лешти по вопросам взаимоотношений с МВФ и Всемирным банком. В 2005 и 2008 годах по приглашению Экономической комиссии Африканского союза представил предложения по аннулированию нелегитимного долга африканских стран. В 2010 году выступал в ООН с оценкой достигнутого прогресса в реализации программы «Цели тысячелетия».

Входил в комиссии по аудиту внешнего долга — как гражданские (созданные в условиях текущего мирового экономического кризиса и европейского кризиса суверенного долга в Греции, Португалии, Испании, Франции, Бельгии), так и официальные (в Эквадоре, Аргентине и Греции). В Эквадоре с 2007 года его предложения использовались левым правительством Рафаэля Корреа для освобождения от долговой зависимости, а также в переговорах об учреждении альтеративного «Банка Юга». Услугами Туссена пользовались и другие правительства «левее центра» в Латинской Америке. В 2008 году его привлекал к сотрудничеству президент Парагвая Фернандо Луго и министр экономического развития и планирования Венесуэлы. В 2011 году он давал советы бразильской парламентской комиссии по долгу, а в 2013 году — экономической комиссии. В 2014 году по приглашению парламентского большинства Аргентины помог учредить комиссию по аудиту государственного долга страны.

В 2012 и 2013 году Туссен привлекался лидером греческой Коалиции радикальных левых (СИРИЗА) Алексисом Ципрасом к обсуждению долгового кризиса в Греции; его наработки нашли отражение в партийной программе. Когда в 2015 году эта партия пришла к власти, новый спикер парламента Зои Константопулу назначила Туссена научным координатором Комиссии правды о греческом государственном долге, включавшей 15 иностранных специалистов из 10 стран, греческих специалистов и представителей различных слоёв общества. Заседания комиссии транслировалась в прямом эфире государственным телевидением и рядом частных каналов. Однако выводы комиссии так и не были использованы правительством Ципраса в переговорах с кредиторами.

Библиография

На английском 
(2015) Bankocracy, Resistance Books, the IIRE and the CADTM, London, 2015 http://resistancebooks.org/product/bankocracy-by-eric-toussaint/ 
(2014) The Life and Crimes of an Exemplary Man, CADTM, Liege, Belgium, 2014 (available on free download here)
(2012) Glance in the Rear View Mirror. Neoliberal Ideology From its Origins to the Present, Haymarket books, Chicago, 2012 (see here)
(2009) A diagnosis of emerging global crisis and alternatives, VAK, Bombay, 2009
(2008) The World Bank – A Critical Primer, Between the lines, Toronto/Pluto Press, London/David Philips Publisher, Cape Town/CADTM, Liège, 2008
(2007) A Diagnosis of Emerging Global Crisis and Alternatives, Vikas Adhyayan Kendra, Mumbai, 2007
(2007) Bank of the South. An alternative to IMF-World Bank, Vikas Adhyayan Kendra, Mumbai, 2007 (available on free download here)
(2007) The World Bank, a never ending Coup d’Etat, Vikas Adhyayan Kendra, Mumbai, 2007
(2005) Your Money or our Life. The Tyranny of the Global Finance, Vikas Adhyayan Kendra, Mumbai & Haymarket, Chicago, 2005
(2004) Globalisation : Reality, Resistance and Alternative, Vikas Adhyayan Kendra, Mumbai, 2004

В соавторстве с Дамьеном Милье (Damien Millet)

(2012) The Debt Crisis: From Europe to Where?, VAK, Bombay, 2012 (see here)
(2010) Debt, the IMF, and the World Bank, Sixty Questions, Sixty Answers, Monthly Review Press, New York, 2010
(2005) Tsunamis Aid or Debt Cancellation, Vikas Adhyayan Kendra, Mumbai, 2005
(2004) Who owes Who ? 50 Questions about the World Debt, University Press, Dhaka; White Lotus Co. Ltd, Bangkok; Fernwood publishing Ltd, Nova Scotia; Books for Change, Bangalore; SIRD, Kuala Lumpur; David Philip, Cape Town; Zed Books, London, 2004
(2003) The Debt Scam. IMF, World Bank and Third World Debt, Vikas Adhyayan Kendra, Mumbai, 2003

На французском 
 Banque du Sud et nouvelle crise internationale. — CADTM—Syllepse, Liège—Paris, 2008
 Banque mondiale: le Coup d’Etat permanent. L’Agenda caché du Consensus de Washington. — CADTM—Syllepse—Cetim, Liège—Paris—Genève, 2006
 Les Tsunamis de la dette. — CADTM—Syllepse, Liège—Paris, 2005 (в соавторстве с Дамьеном Милье)
 La Finance contre les peuples. La Bourse ou la vie. — CADTM—Syllepse—Cetim, Liège—Paris—Genève, 2004
 50 questions 50 réponses sur la dette, le FMI et la Banque mondiale. — CADTM—Syllepse, Liège—Paris, 2002 (в соавторстве с Дамьеном Милье)
 Sortir de l’impasse. — CADTM—Syllepse, Liège—Paris, 2002 (в соавторстве с Arnaud Zacharie)
 Cuba: le pas suspendu de la révolution. — Editions du Cerisier, Cuesmes-Mons, 2001 (в соавторстве с Yannick Bovy)
 Afrique: abolir la dette pour libérer le développement. — CADTM—Syllepse, Liège—Paris, 2001 (в соавторстве с Arnaud Zacharie)
 Le Bateau ivre de la mondialisation. — CADTM—Syllepse, Liège—Paris, 2000 (в соавторстве с Arnaud Zacharie)
 La Bourse ou la vie. — CADTM—Luc Pire—Syllepse—Cetim, Liège—Paris—Genève, 1998

Статьи и интервью 
 Э. Туссен, Д. Милле. Грязные дела Всемирного банка в Чаде (2005) 
 Э. Туссен. Латинская Америка: ветер перемен (2008) 
 Э. Туссен. Эквадор на распутье (2009) 
 Э. Туссен. Проблемы Кубы (2010) 
 Э. Туссен, Д. Муневар. Перемены, которые так и не произошли при Бараке Обаме (2011) 
 Д. Мураторе, Э. Туссэн. «Восстание в Европе вполне возможно» (2011) 
 Е. Туссен. «Якби Україна хотіла, то забрала б кошти олігархів з Кіпру» (2013) 
 Э. Туссэн. Банкократия: от Венецианской Республики до Марио Драги и Голдман Сакс (2014) 
 Э. Туссэн. Проблема национальных задолженностей стран юга и севера с 2000 по 2014 год (2014) 
 Э. Туссен. Поддержка Всемирным Банком путча в Турции в 1980 году или как работают бреттон-вудские институты (2014) 
 И. Бурдыга, Э. Туссен. Давайте пересчитаем: Бельгийский экономист — об аудите внешнего долга и радужных перспективах дефолта (2015) 
 А. Нижник, Э. Туссен: «Сжигать банки бесполезно — их нужно социализировать» (2019)

Ссылки 
 Колонка Э. Туссена на «International Viewpoint» 
 Статьи Э. Туссена на сайте АТТАК-Франция 
 Сайт Международного института исследований и образования 
 Сайт Комитета по списанию долгов странам «третьего мира» 
 Сайт Революционной коммунистической лиги

Примечания 

Антиглобалисты
Политологи Бельгии
Экономисты Бельгии
Историки Бельгии
Троцкисты Бельгии
Троцкисты Франции
Воссоединённый Четвёртый интернационал
Выпускники Льежского университета
Преподаватели Льежского университета
Выпускники Парижского университета
Профессора Сорбонны